Маса́ла (; ; ; ):
 Масала — индийское название смеси специй
 Гарам масала
 Курица тикка масала
 Масала — напиток, получаемый путём заваривания чая со смесью индийских специй и трав
 Масала — жанр индийского кино, сочетающий в себе элементы нескольких различных жанров (например, боевика, комедии, драмы, мюзикла…)
  (род. 1955) — итальянский олимпийский чемпион (современное пятиборье).

См. также 
 Миссисипская масала